Николаев, Валентин: Николаев, Валентин Александрович (1921—2009) — советский футболист, тренер.
 Николаев, Валентин Алексеевич (род. 1944) — советский тренер по фигурному катанию.
 Николаев, Валентин Арсеньевич (1937—2008) — русский писатель, прозаик и очеркист, инженер-механик.
 Николаев, Валентин Васильевич — председатель сельхозартели, Герой Социалистического Труда.
 Николаев, Валентин Владимирович (1924—2004) — советский борец классического стиля.